I Miss You steht für:
 I Miss You (Sarah-Engels-Lied), Lied von Sarah Engels
 I Miss You (Miley-Cyrus-Lied), Lied von Miley Cyrus
 I Miss You, Lied (2003) auf Blink-182 (Album) von Blink-182
 I Miss You, Lied (2011) von Beyoncé
 I Miss You, Lied (2017) von Clean Bandit 
 I Miss U, Lied (2020) von Jax Jones